

Astronomia 
 3387 Greenberg – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Greenberg – film del 2010 scritto e diretto da Noah Baumbach

Persone 
 Adam Greenberg (1939) – direttore della fotografia israeliano naturalizzato statunitense
 Brad Greenberg (1954) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Brooke Greenberg (1993-2013) – donna statunitense affetta da una condizione clinica che l'ha fatta rimanere fisicamente e cognitivamente simile a un neonato
 Bryan Greenberg (1978) – attore e musicista statunitense
 Clement Greenberg (1909-1994) – critico d'arte statunitense
 Drew Z. Greenberg (...) – sceneggiatore statunitense
 Gerald B. Greenberg (1936-2017) – montatore statunitense
 Hank Greenberg (1911-1986) – giocatore di baseball statunitense 
 Ian Greenberg (1942) – dirigente d'azienda canadese
 Irving Greenberg (1933) – rabbino, filosofo ed educatore statunitense
 Joanne Greenberg (1932) – scrittrice statunitense
 Joseph Greenberg (1915-2001) – linguista e antropologo statunitense
 Martin H. Greenberg (1941-2011) – accademico e antologista di narrativa fantastica statunitense